Xantia ist

 Citroën Xantia, ein Modell des Autoherstellers Citroën
 Xantia (Gattung), eine Heuschreckengattung